Pinewood kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Pinewood (Engeland), VK
 Pinewood (Florida), VS
 Pinewood (South Carolina), VS